Museum
 Gilliot & Roelants Tegelmuseum, museum in de Belgische gemeente Hemiksem

Personen met de achternaam Roelants
 Armand Roelants, Belgisch ambtenaar en politicus
 Ben Roelants, Belgisch televisiemaker en presentator
 Emiel Roelants, Belgisch brouwer en politicus
 Gaston Roelants, Belgisch atleet
 Jan Roelants, Belgisch syndicalist en politicus
 Lodewijk Roelants, Brabants academicus, politicus en edelman
 Maurice Roelants, Belgisch schrijver en dichter

Zie ook 
 Roelandts (doorverwijspagina)